Vlahia Mică (Valahia Mică), a fost un stat al păstorilor aromâni, creat pe actualul teritoriu al Greciei, care a existat între secolele al XII-lea – al XIII-lea.

Vlahia mică a fost prima dată menționat de autorii bizantini în Acarnania.

Vezi și 
 Aromâni
 Valahi
 Vlahia Mare
 Romanii populare
 Principatul de Pind și Meglen

Istoria aromânilor
Foste state